Aichkirchen, ancienne commune allemande de l'arrondissement de Ratisbonne, quartier de la ville de Hemau ;
 Aichkirchen, commune autrichienne du district de Wels-Land, en Haute-Autriche.